Markwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Markwitz (1920–2000), deutscher Erfinder
 Paul Markwitz (1908–1968), deutscher Filmarchitekt